Das letzte Aufgebot ist Filmtitel:
 Das letzte Aufgebot (1953)
 Das letzte Aufgebot (1959)
 Das letzte Aufgebot (2005) 

Das letzte Aufgebot ist ein Gemälde von Franz Defregger.